Варшавский процесс:

 Варшавский процесс (1339) — судебный процесс по поводу территориальных споров между Королевством Польским и Тевтонским орденом
 Варшавский процесс (1935—1936) — один из самых громких судебных процессов против Организации украинских националистов.